Алекса́ндр Алексе́евич Доли́нин (Искоз-Долинин; род. 22 июня 1947, Ленинград) — советский, с 1991 года американский, историк литературы, пушкинист и переводчик, педагог. Кандидат филологических наук (1977).

Биография 
Родился 22 июня 1947 года в Ленинграде, в семье экономикогеографа Алексея Аркадьевича Искоз-Долинина (1915—1980) и Лидии (Лии) Моисеевны Гуревич (1909—2002). Брат кинооператора и режиссёра Дмитрия Долинина, внук филолога А. С. Искоз-Долинина. Племянник филологов Анны Долининой, Натальи Долининой и Константина Долинина.

В 1970 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, там же в 1977 году получил учёную степень кандидата филологических наук.

До 1986 года работал в Ленинградском финансово-экономическом институте, с 1988 по 1998 годы — в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) .

В 1991 году приглашён преподавать в летней школе колледжа Мидлберри и в университете штата Висконсин в Мэдисоне, в США.
С 1993 года — профессор, затем почётный профессор университета штата Висконсин в Мэдисоне, США.

Член Союза писателей Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского ПЕН-клуба.

Научная деятельность 
Специалист по русской прозе XIX—XX веков, английской и американской литературе, русско-английским литературным связям. Писал о творчестве Вальтера Скотта, Марка Твена, Р. Киплинга, У. Фолкнера, А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, готовил к изданию произведения В. В. Набокова, переводил с английского его прозу. Автор многочисленных научных публикаций на различных языках, участник многих международных симпозиумов, лектор крупнейших университетов мира.

Книги 
 История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его читатели. — : Книга, 1988. — 315 с. — (Судьбы книг).
 Истинная жизнь писателя Сирина: Работы о Набокове. — : Академический проект, 2004. — 400 с.
 Издание второе, дополненное. — СПб.: Симпозиум, 2019. — 567 с.
 Пушкин и Англия: Цикл статей. — : Новое литературное обозрение, 2007. — 275 с.
 Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар». — : Новое издательство, 2018. — 648 с.
 «Гибель Запада» и другие мемы: Из историй расхожих идей и словесных формул. — М.: Новое издательство, 2020. — 156 с.
 Пушкин. Анджело. Комментарий Александра Долинина. — М.: Рутения, 2022. — 157 с.
 О Пушкине, О Пастернаке. Статьи разных лет. — М.: Новое литературное обозрение, 2022. — 528 с.
 Путешествие по «Путешествию в Арзрум». — М.: Новое издательство, 2023. — 308 с.

Признание 
 Номинант на Премию Андрея Белого (2005, номинация «Гуманитарные исследования», за книгу «Истинная жизнь писателя Сирина»)
 Лауреат Международной премии имени Ефима Эткинда (2008, номинация «За лучшую книгу о русской культуре», за книгу «Пушкин и Англия»)
 Номинант на премию «Просветитель» (2019, за книгу «Комментарий к роману Владимира Набокова „Дар“»)
 Шорт-лист премии имени Александра Пятигорского (2019, за книгу «Комментарий к роману Владимира Набокова „Дар“»)
 Шорт-лист и суперфинал премии НОС (2019, за книгу «Комментарий к роману Владимира Набокова „Дар“»)
 Номинант на премию «Просветитель» (2020, за книгу «Гибель Запада» и другие мемы: Из историй расхожих идей и словесных формул")
 Nabokov Online Journal (NOJ) Prize for the Best Book in the Area of Nabokov Studies from 2015 through 2020 for «Комментарий к роману Владимира Набокова „Дар“» (2021)
 Премия «Глобус» памяти Е. Ю. Гениевой журнала «Знамя» и Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы (2021) за статью «Уроки английского» Бориса Пастернака: текст и его подтексты" («Знамя», 2020, № 11)

Примечания

Ссылки 
 
 Пушкинский Дом : материалы к истории, 1905—2005. — СПб., 2005. — ISBN 5-86007-489-1. — С. 59, 276, 314, 450.
 На сайте  «Вавилон»
 На сайте  «Новая карта русской литературы»
 Блюмбаум А. Б. Долинин А. А. Истинная жизнь писателя Сирина 
 Немзер А. С. Истинная жизнь писателя Д. 
 Страница Alexander Dolinin, Professor Emeritus  на сайте университета штата Висконсин в Мэдисоне.
 Автор Alexander Dolinin (Александр Долинин) на сайте проекта Google Scholar Citations.
 Профиль автора Alexander Dolinin на сайте проекта ResearchGate — Find and share research.
 Профиль автора Alexander Dolinin  на сайте Academia.edu.
 Профиль автора Alexander Dolinin на сайте проекта Wisconsin Discovery Portal — Find a University of Wisconsin-Madison Researcher.
 Curriculum Vitae на сайте LinkedIn.
 Curriculum Vitae  с сайта университета штата Висконсин в Мэдисоне.
 Кобринский А. А. 2-3 поколения нужно менять научную парадигму : Интервью с Александром Долининым // Информационно-аналитический портал «Полит.ру». — 2007. — 03 июля.

Литературоведы США
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского университета экономики и финансов
Сотрудники Пушкинского Дома
Пушкинисты
Переводчики с английского языка
Переводчики Владимира Набокова
Члены ПЕН-клуба
Кандидаты филологических наук
Набоковеды